La Torre Valencia est un projet de gratte-ciel situé à Valence (Espagne) et d'une hauteur de .

Présentation

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  La Torre Valencia sur Skyscraperpage
  La Torre Valencia sur Emporis

Valencia
Monument dans la province de Valence